Langenbuch ist der Name von:
-
 August Langenbuch (1870–1924), deutscher Gartenbauingenieur
 Carl Langenbuch (1846–1901), deutscher Chirurg
 Metaphius Theodor August Langenbuch (1842–1907), deutscher Landschaftsgärtner
 einem Ortsteil der Stadt Schleiz in Thüringen, siehe Langenbuch (Schleiz)